Хлесто́в — русская фамилия.

 Хлестов, Алексей Иванович (род. 1976) — белорусский певец.
 Хлестов, Дмитрий Алексеевич (род. 1971) — советский и российский футболист.
 Хлестов, Олег Николаевич (1923—2021) — советский дипломат.

См. также 
 Хлестово